Finkenzeller ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Finkenzeller (1903–unbekannt), deutscher Werbeleiter und Geschäftsführer
 Heli Finkenzeller (1911–1991), deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin
 Josef Finkenzeller (1921–2018), deutscher römisch-katholischer Theologe, Regens und Hochschullehrer
 Karin Finkenzeller, deutsche Wirtschaftsjournalistin
 Roswin Finkenzeller (* 1934), Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in München und Kommentator für den Bayerischen Rundfunk